P20 oder P-20 steht für:
 Huawei P20
 Lippisch P 20
 Papyrus 20